Адамово яблоко:

 Адамово яблоко (устаревшее название выступа гортани — кадыка) — передне-верхняя часть щитовидного хряща, выступающая на передней поверхности шеи, в большей степени у мужчин.
 Адамово яблоко (плод) (также китайский или индийский апельсин) — плод маклюры оранжевой, растущей в Средней Азии (Узбекистан, Туркмения) и Крыму.
 Адамово яблоко (телепередача) — телевизионная передача, выходившая на ленинградском телевидении.

См. также 
 Яблоко (значения)